Die Abkürzung SANS steht für
 SANS-Institut
 Staatliche Agentur für Nationale Sicherheit, bulgarischer Geheimdienst
 small-angle neutron scattering, Neutronen-Kleinwinkelstreuung

Abkürzung